Marshall House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Marshall House (Arkansas), ID-Nr. 82000907
 Marshall House (Kentucky), ID-Nr. 83002584
 Marshall House (Ontario County, New York), ID-Nr. 84002869
 Marshall House (Saratoga County, New York), ID-Nr. 02000878
 Marshall House (West Virginia), ID-Nr. 01000263

Siehe auch:
 Marshall-Haus